Ченгел може да се отнася за:

 Алтернативно име преди 1878 г. на село Дивдядово, от 1971 г. квартал на Шумен, България;
 Ченгел, историческо село в Битолско, Република Македония;
 Алтернативно име на Ченгер, историческо село край Приморско, България.